Lamnga (Mesjid Raya), een plaats in Indonesië
Lamnga (Montasik), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing